Kirsten Rask kan henvise til
 Kirsten Rask (sprogmagister) (født 1951) – cand.mag. i dansk, forfatter om dansk sprog
 Kirsten Rask (politiker) (født 1959) – politiker fra Socialdemokratiet, regionsrådsmedlem